Die Prva liga SR Jugoslavije 1999/2000 war die achte Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 31. Juli 1999 bis 20. Mai 2000.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
21 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 40 Spiele in der Saison. Um die Liga auf 18 Vereine zu reduzieren stiegen die letzten fünf Teams direkt ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1999/2000
1999 2000